Die Liste der Spieler im Team 2006 gibt einen Überblick über alle Spieler, die mindestens ein Spiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft „Team 2006“ – ein Perspektivteam des Deutschen Fußballbundes zur Weltmeisterschaft 2006 – zwischen dem ersten Länderspiel 2002 und der Auflösung des Teams im Jahr 2005 bestritten haben.

Überblick 
Es wurden insgesamt 73 Spieler eingesetzt, von denen sich zwölf mindestens einmal in die Torschützenliste eintragen konnten. Simon Jentzsch bestritt sieben der zehn Partien und ist damit Rekordspieler des Team 2006. Ihm folgen Marco Engelhardt und Florian Kringe mit jeweils sechs Einsätzen. Top-Torschütze ist Benjamin Auer, der in drei Spielen vier Tore erzielen konnte. Mit Engelhardt und Bernd Korzynietz schossen nur zwei weitere Spieler mehr als einen Treffer.

25 Spieler kamen vor, während oder nach ihrer Zeit beim Team 2006 auch in der deutschen A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Die meisten A-Länderspiele bestritten Arne Friedrich (82), Mario Gómez (60) und Kevin Kurányi (52). Unter den Team 2006-Spielern  ist Gómez mit 25 Toren der erfolgreichste Torschütze in der Nationalmannschaft.

Die Vereine mit den meisten eingesetzten Spielern im Team 2006 waren der 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart mit jeweils sechs verschiedenen Spielern. Insgesamt 14 Einsätze hatten Spieler von Werder Bremen, dahinter folgen Leverkusen, Stuttgart und der VfL Wolfsburg mit jeweils elf absolvierten Partien.

Mit Andreas Ottl stand nur ein einziger Spieler des Rekordmeisters FC Bayern München im Aufgebot. Auch drei Legionäre wurden einberufen: Simon Cziommer von FC Twente Enschede aus den Niederlanden, Mustafa Doğan vom türkischen Verein Fenerbahçe Istanbul und Steffen Hofmann vom SK Rapid Wien aus Österreich.

Alle Spieler 
 Name: Name des Spielers.
 Verein(e): Verein(e) des Spielers zum Zeitpunkt seiner Einsätze. Bei mehreren Vereinen gibt die Zahl in Klammern jeweils die Zahl der Spiele an, die der Spieler für das Team 2006 absolvierte, während er bei dem jeweiligen Verein unter Vertrag stand.
 S: Anzahl der Spiele für das Team 2006.
 T: Anzahl der Tore für das Team 2006.
 Einsatzübersicht: Spiele, in denen der Spieler eingesetzt wurde. Durch zweifachen Klick auf die Nummer eines Spiels lässt sich die jeweilige Aufstellung abrufen. Dafür gelten die folgenden Abkürzungen:
 x = Einsatz über volle Spielzeit
 e = eingewechselt
 a = ausgewechselt
 A-S: Gesamtanzahl der Länderspiele in der deutschen A‑Nationalmannschaft vor, während oder nach der Zeit im Team 2006.
 A-T: Gesamtanzahl der Tore bei Länderspielen in der deutschen A‑Nationalmannschaft.

Ranglisten

Spieler

Vereine

Weblinks 
 Spielstatistiken aller Spieler des Team 2006 auf den Seiten des DFB

Einzelnachweise 

Deutsche Fußballnationalmannschaft
Deutschland Team2006